В данной статье представлены составы 16 участников чемпионата Европы по баскетболу 2007, прошедшего с 3 по 16 сентября в Испании. На момент начала турнира в составе каждой команды было по 12 игроков.

Группа A









Группа B









Группа C









Группа D









Ссылки 
 Информация о командах на странице Евробаскета-2007 на официальном сайте ФИБА-Европа

Чемпионат Европы по баскетболу 2007